9 to 5 and Odd Jobs — двадцать третий студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 30 декабря 1980 года на лейбле RCA Records.

Об альбоме

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Долли Партон